Hölldobl ist der Ortsname von

 Hölldobl (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Hölldobl (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern